Cieneguilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan la Ciénega, ort, Oaxaca, San Juan Cieneguilla, 
 Cieneguilla, San Juan Quiahije, 
 Cieneguilla, Guanajuato, Victoria, 
 Cieneguilla, Zacatecas, 
 Cieneguilla, Guerrero, Cochoapa el Grande, 
 Cieneguilla, Santiago Juxtlahuaca, 
 Cieneguilla, Veracruz, Ixhuatlancillo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar